John Hely-Hutchinson ist der Name folgender Personen:

* John Hely-Hutchinson († nach 1794), irischer Politiker
 John Hely-Hutchinson, 2. Earl of Donoughmore (1757–1832), britischer General und Politiker
 John Hely-Hutchinson, 3. Earl of Donoughmore (1787–1851), britischer Adliger und Politiker
 John Hely-Hutchinson, 5. Earl of Donoughmore (1848–1900), britischer Adliger und Politiker
 John Hely-Hutchinson, 7. Earl of Donoughmore (1902–1981), britischer Adliger und Politiker
 John Hely-Hutchinson, Viscount Suirdale (* 1952), britischer Adliger